2/2 kan syfta på:

 Tvåtakt
 2 februari